A 2016. évi nyári olimpiai játékok  az íjászat női csapat versenyszámát augusztus 5. és 7. között rendezték a Sambadrome Marquês de Sapucaíban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

216 nyílvesszős selejtező

24 nyílvesszős mérkőzés

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények

Selejtező

Tábla 
A dőlt betűvel jelzett eredmény a szettek eredménye.

Jegyzetek

Források 

Íjászat a 2016. évi nyári olimpiai játékokon